Van Buren County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Van Buren County, Arkansas
 Van Buren County, Iowa
 Van Buren County, Michigan
 Van Buren County, Tennessee